La  Universiade d'été se déroule du 8 au  à Bangkok (Thaïlande).

Sports 
Les sports disputés sont les suivants :  
 Athlétisme (résultats détaillés)
 Badminton  
 Basket-ball 
 Escrime 
 Football 
 Golf 
 Gymnastique artistique 
 Gymnastique rythmique
 Judo 
 Natation
 Plongeon
 Softball  
 Taekwondo 
 Tennis 
 Tennis de table
 Tir 
 Volleyball
 Waterpolo

Les sites de compétition 
Elle se déroule sur les différents sites suivants :
 Assumption University, Samut Prakan : John Paul II Sports Center

 Ayutthaya : province d'Ayutthaya

 Bangkok University, Pathum Thani 	  	
 Bangkok University Stadium

 Bangkok Youth Centre (Thai-Japan), Bangkok
 Gymnasium 1
 Gymnasium 2

 Chiengrag Noi – Chiengrag Yai Road 	  	
 Chiengrag Noi – Chiengrag Yai Road.
(Start / Finish at Main Stadium)

 IMPACT Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani, Nonthaburi
 Arena Hall
 Hall 2
 Hall 5-6
 Hall 7-8

 Kasetsart University, Bangkok 	  	
 Kasetsart University Stadium

 National Stadium, Bangkok  	
 Stade Suphachalasai
	  	 
 Office of Sports and Recreation Development, Bangkok
 Nimibut Stadium
 	  	
Rajamangala University of Technology, Thanyaburi, Pathum Thani
 Main Stadium

Ramkhamheang University, Bangkok 	  	
 Ramkhamheang University Stadium

Royal Thai Army Stadium, Bangkok 	  	
 Army Stadium
 	  	 
Sports Authority of Thailand, Huamark, Bangkok 	  	
 Clay Target Range
 Indoor Stadium
 Stade Rajamangala
 Shooting Range

Srinakharinwirot University, Ongkharak Campus, Nakhon Nayok
 Aquatic Stadium
 Gymnasium 1
 Main Stadium
 Softball Stadium
 
Université Thammasat, Rangsit Center, Pathum Thani 	  	
 Aquatic Center
 Gymnasium 1-Hall 1
 Gymnasium 1-Hall 3
 Gymnasium 2
 Gymnasium 4
 Gymnasium 6
 Main Stadium
 Softball Field
 Swimming Pool
 	  	
The National Tennis Development Center
 The National Tennis Development Center, (L.T.A.T.)
 	  	 
Water Mill Golf and Gardens 	  	 
 Water Mill Golf and Gardens

Tableau des médailles